Исасондо (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гипускоа в составе автономного сообщества Страна Басков (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Гойерри. Занимает площадь 8,94 км². Население — 661 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 38 км.

История 
Город основан в 1615 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Itsasondo/Itsasondoko Udala
 Itsasondo en Google Maps

Муниципалитеты Гипускоа